Daniel de Rauglaudre, né le  à Pélissanne, dans les Bouches-du-Rhône, en France, est ingénieur de recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA). Il est l'auteur de la base Roglo.

GeneWeb 

Daniel de Rauglaudre est l'auteur du logiciel libre de généalogie Geneweb, sous licence GNU, qui fonctionne à la fois sous Unix, Windows et Mac OS X. 
Ce logiciel est un exemple d'application du langage Caml et le logiciel le plus largement diffusé des programmes écrits en Caml.
GeneWeb est un serveur HTTP, et s'utilise à travers un navigateur sur un ordinateur tant déconnecté qu'en réseau.
 
Le calcul de parenté et de consanguinité utilise des techniques développées en collaboration avec Didier Rémy, directeur de recherche à l'INRIA.

GeneWeb permet de publier en ligne son arbre généalogique. Le site internet de généalogie Geneanet, qui publie en ligne des millions d'arbres individuels, utilise une version adaptée du logiciel GeneWeb.

Base de données Roglo 

Daniel de Rauglaudre a étudié et testé les fonctions de GeneWeb en vraie grandeur sur ses propres données généalogiques, en créant la base de données Roglo en 1997. 
Cette base de données a régulièrement grossi depuis sa création et contient aujourd'hui plus de 8,5 millions de personnes, toutes interconnectées, dont beaucoup de têtes couronnées, de célébrités de tous horizons, mais aussi et surtout et par extension, beaucoup d'anonymes parents des uns ou des autres, en provenance de multiples pays.Roglo représente le travail de plus de 250 « magiciens » bénévoles, seuls habilités à développer ou modifier les données, et de milliers de contributeurs approvisionnant les magiciens en informations généalogiques. Les données, plus ou moins sourcées, ont une fiabilité variable en fonction de leur date de saisie et de l'époque concernée. La fiabilité est meilleure sur la période d'état-civil existant et librement accessible (d'environ 1650 à 1920). Le forum, ouvert à tous, recueille les remarques, correctifs et compléments que les amis et visiteurs souhaitent apporter.

Par mesure de protection de la vie privée, en accord avec la réglementation européenne de protection des données (RGPD), les informations concernant des personnes vivantes ne sont pas accessibles publiquement (sauf pour les personnes publiques).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Famille de Rauglaudre
 Geneweb

Liens externes 
 
 Site officiel
 Site de GeneWeb
 Site de la base Roglo

Personnalité française de l'informatique
Créateur de logiciels
Naissance en juillet 1955